Виктор Есин:
 Есин, Виктор Иванович (род. 1937) — советский и российский генерал-полковник.
 Есин, Виктор Тимофеевич (1925—1996) — советский инженер, конструктор, лауреат Государственной премии СССР. Есин, Виктор Валерьевич (род. 1965) — российский актёр театра и кино